Het oordeel van Salomo (Van Bronckhorst) - schilderij van Pieter van Bronkhorst
 Het oordeel van Salomo (Frans Floris I) - schilderij
 Het oordeel van Salomo (Gaspar de Crayer) - schilderij
 Het oordeel van Salomo (Willem van Mieris) - schilderij

Zie ook
 Salomonsoordeel